Джеймс Ховард
 Ховард, Джеймс Патрик (род. 1979) — американский математик.
 Ховард, Джеймс Ньютон (род. 1951) — американский композитор.
 Ховард, Джеймс Хауэлл (1913—1995) — пилот-истребитель ВВС США, генерал, кавалер Медали Почёта. См. также 
 Ховард, Джимми